Die Abfahrt im Ski Alpin der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 15. Februar ausgetragen. Austragungsort war San Sicario Fraiteve. Der Höhenunterschied von Start und Ziel betrug 800 Meter und war 3,058 Kilometer lang.

Die Goldmedaille gewann die Österreicherin Michaela Dorfmeister. Silber ging an die Schweizerin Martina Schild und Bronze an Anja Pärson aus Schweden.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Abfahrt (Frauen)